«Первые поцелуи» () — молодёжный французский телесериал 1990-х годов. История о школьнице Жюстин Жирар (сестре Элен Жирар) и её друзьях.

Сюжет 
В телесериале рассказывается о школьнице Жюстин и её друзьях. Жюстин влюблена в Жерома, который учится на класс старше, и большую часть времени проводит с одноклассниками Аннет и Франсуа. Также в сериале много других персонажей: двоюродные сёстры-близняшки, знакомые и друзья, современные родители. Все они попадают в забавные ситуации. Изредка в сериале появляется родная сестра Жюстин Элен, про которую был снят параллельный сериал «Элен и ребята».

История создания 
Сам сериал является спин-оффом сериала «Да здравствуют мужчины!» () (22 декабря 1989—1994), который тоже выпускался AB Productions. Там Жюстин и Жером были персонажами второго плана. У сериала было два продолжения, ни одно из которых никогда не демонстрировалось на российском телевидении: «Студенческие годы» () (11 октября 1995 — 30 января 1998) и «Яркие годы» () (2 февраля — 3 марта 1998). В первом из продолжений рассказывается о жизни персонажей в университете, во втором — об их жизни после окончания университета.

Сериал «Элен и ребята», в свою очередь, является спин-оффом «Первых поцелуев».

В ролях 
 Камиль Раймон — Жюстин Жирар, "дубляж - Людмила Шувалова"
 Фабьен Рамблье — Жером Кутюрье, парень Жюстин, "дубляж - Дмитрий Филимонов"
 Магали Мадисон — Аннет Лампьон, лучшая подруга Жюстин, "дубляж - Татьяна Божок"
 Борис Агенауэр — Франсуа, лучший друг Жюстин и Жерома, "дубляж - Сергей Чекан"
 Жюли Кеньо — Изабель, стервозная одноклассница Жюстин, "дубляж - Ольга Сирина"
 Кристоф Риппер — Люк Дюваль, друг Жерома, "дубляж - Андрей Бархударов"
 Кристиан Людо — Мари Жирар, мать Жюстин, "дубляж - Ольга Зубкова"
 Брюно Ле Миллен — Роже Жирар, отец Жюстин,"дубляж - Андрей Казанцев"
 Элен Ролле — Элен Жирар, старшая сестра Жюстин
 Кристин Эвер — Сюзи Эвер, одна из сестер-двойняшек
 Стефани Эвер — Сюзон Эвер, одна из сестер-двойняшек
 Ребекка Дрейфус — Дебора Жирар
 Жоель Крессон — Жоель
 Маша Поликарпова — Светлана (125—132 серии)
 Виржини Дезарно — Виржини Жирар
 Естер Легрос — Одиль
 Давид Тальбот — Бернар
 Натали Дудек — Жеральдин
 Франсуа Роккелин — Аристид
 Энтони Дюпре — Энтони
 Франк Тордман — Жан-Франсуа
 Ренод Роуссел — Даниель

Список серий 
Всего сериал насчитывает 318 серий длительностью по 20-25 минут каждая. Эпизод под названием «Joyeux Noël» («С Рождеством») не является первой серией, он был снят как часть музыкального шоу «Рождественский подарок», транслировавшегося 24 декабря 1991 года во Франции по TF1. Оригинально сериал транслировался с конца 1991 по 1995 годы по каналу TF1.

Музыка 

В качестве главной темы сериала использована инструментальная версия песни «Premier Baiser» из репертуара Emmanuelle — в нескольких эпизодах 1994 года использована версия со словами. Песни из финальных титров исполнил Кристоф Риппер (): 

 «Un Amour De Vacances» (эпизоды 50-105)
 «Rien Que Du Brouillard» (эпизоды 106—161)
 «Les Garçons Se Cachent Pour Pleurer» (эпизоды 162—230)
 «Tu m’fais Vraiment Craquer» (эпизоды 244—318)

Трансляции 

Сериал транслировался в России с 1998 года на канале РТР. Были показаны только первые 130 серий, затем сериал прерывали и повторяли заново уже показанные прежде серии. Около 80 серий были продемонстрированы в дубляже компании «ТВ — НОВОСТИ», а затем — в закадровом переводе, с полной заменой актёров озвучивания. На Украине трансляция шла на УТ-2/1+1, позднее на канале ТЕТ.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница сериала на MySpace  (франц.)
 Официальный форум сериалов «Первые поцелуи» и «Молодые годы» (франц.)

Комедийные телесериалы Франции
Телесериалы Франции 1991 года
Телесериалы-ситкомы Франции
Телесериалы-спин-оффы
Телесериалы, сюжет которых разворачивается во Франции
Телесериалы на французском языке
Телесериалы TF1